Il doppio  del Mordovia Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Denis Istomin e Evgenij Kirillov erano i detentori del titolo, ma solo Kirillov ha partecipato in coppia con Michail Elgin e ha battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Denis Macukevič 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Michail Elgin /  Evgenij Kirillov (campioni)
 Aleksej Kedrjuk /  Denis Macukevič (finale)

 Andis Juška /  Deniss Pavlovs (ritiro per mal di schiena di Pavlovs) 
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2009